Michaël de Dappere, Roemeense naam Mihai Viteazu of Mihai Viteazul.
 Mihai Viteazu (Mureș), dorp in Roemenië, gemeente Saschiz, district Mureș.
 Mihai Viteazu (Cluj), gemeente in Roemenië, district Cluj.